

Дани сећања 

640-е п. н. е.